Uśmiech – trzeci album studyjny polskiego rapera Jana-Rapowanie i producenta muzycznego Nocnego. Wydawnictwo ukazało się 13 marca 2020 roku nakładem wytwórni muzycznej SBM Label.

Album dotarł na 3. miejsce na liście sprzedażowej OLiS i uzyskał certyfikat złotej płyty. 

Na płycie udzielił się tylko jeden gość. Był to Vito Bambino.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Uśmiech w serwisie YouTube, youtube.com.
  Uśmiech w serwisie Spotify, spotify.com.
  Uśmiech w serwisie Tidal, tidal.com.

Albumy SBM Label
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2020